La caída de Tlemcen se produjo en 1517, cuando el corsario otomano Aruj Barbarroja capturó la ciudad de Tlemcen de su sultán Abu Zayan, el último miembro de la dinastía Banu Zayan .

La caída de Tlemcen siguió a la captura de Ténès, también por Aruj y su hermano, Jeireddín. El sultán de Tlemcen luego huyó a Fez en Marruecos. Aruj se coronó rey de Tlemcen. El único sobreviviente de la dinastía Abu Zayan fue Sheikh Buhammud, que escapó a Orán y pidió la ayuda de España.

Esta victoria puso a Aruj en control de la travesía detrás de las bases españolas de Orán y Mazalquivir, que amenazaba en gran medida sus rutas de suministro habituales.

Los españoles, sin embargo pronto reaccionaron en 1518 con el lanzamiento de un ataque a Tlemcen, que fue a 70 millas de distancia de Orán, y lograron acorralar y matar a Aruj. Tomando posesión de la región de Tlemcen. 

Pronto, sin embargo, el rey de Marruecos levantó un ejército considerable y marchó a Tlemcen, expulsando a los españoles.

Los otomanos nuevamente ejercerían una influencia directa en Tlemcen desde 1545. Ese año, el gobernante Wattásida de Marruecos Ahmad fue hecho prisionero por sus rivales, los Sharifian Saadianos. Su sucesor, Ali Abu Hassun, regente para el joven hijo de Ahmad Nasir al-Qasiri, decidió jurar lealtad a los otomanos a fin de obtener su apoyo.

1517
Historia de Argelia
Conflictos en 1517